Ґорґан — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована на території Яремчанської міської громади Івано-Франківської області, на південний захід від міста Яремче (на північний захід від вершини гори Явірник-Ґорґан).

Площа — 3 га, статус отриманий у 1988 році. Перебуває у віданні ДП «Делятинський держлісгосп» (Ґорґанське лісництво, квартал 18, виділ 18).

Джерела 
 
 Рішення облвиконкому від 19.07.88 р. №128
 Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Горган» 

Ботанічні пам'ятки природи Івано-Франківської області
Природоохоронні об'єкти, засновані 1988
Засновані в Україні 1988
Ґорґани